

Persone
 Gianfranco Zilioli (1990) – ex ciclista su strada italiano
 Italo Zilioli (1941) – ex ciclista su strada e pistard italiano

Altro
 Rifugio Tito Zilioli – rifugio montano presso Forca di Presta, sul monte Vettore, provincia di Ascoli Piceno